Batte ist der Nachname von:
 Bartholomäus Batte, latinisiert Bartholomäus Battus (1571–1637), deutscher Theologe
 Daniele di Batte, italienischer Radrennfahrer
 Denis Batte (* 1976), ugandischer Fußballschiedsrichter
 Elvira Cervera Batte (1923–2013), kubanische Schauspielerin
 Erik Batte, kubanischer Leichtathlet (Hürdenlauf)

Batte bezeichnet zudem:
 Batte (Allaine), Fluss in Frankreich